Вильяканьяс () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Люди 
 Вильяканьяс, Беатрис (род. в 1964 г.) — испанская писательница и поэтесса.
 Вильяканьяс, Хуан Антонио (1922—2001) — испанский поэт, публицист и критик.

Географические объекты 
 Вильяканьяс — муниципалитет в Испании.